Brum (2003-2006) – amerykańsko-brytyjski serial telewizyjny dla dzieci, którego bohaterem jest samochód Bruno. Serial został wyprodukowany przez Ragdoll Productions, HiT Entertainment, BBC Television i Discovery Kids Original Production.

Opis fabuły 
Serial opisuje przygody Bruna – małego samochodu, który każdego dnia wymyka się z garażu, by odkrywać nowe rzeczy.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 
  

Seriale telewizyjne emitowane od 2003
Seriale telewizyjne zakończone w 2006
Programy telewizji Discovery Kids
Seriale telewizyjne BBC
Amerykańskie telewizyjne seriale dla dzieci i młodzieży
Brytyjskie telewizyjne seriale dla dzieci i młodzieży
Seriale telewizyjne HiT Entertainment
Seriale telewizyjne Discovery Kids Productions